Mitsi ist der Familienname folgender Personen:

 Efthalia Mitsi (* 1980), griechische Fußballschiedsrichterin
 Mia Mitsi, rumänische Volleyballspielerin